Thaon est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 
 Carlo Vincenzo Maria Ferreri Thaon (1682-1742), cardinal italien ;
 Guiglielmo Thaone (?-?), peintre niçois ;
 Philippe de Thaon, moine et poète anglo-normand du début du .

Toponyme 

 Thaon, commune française située dans le département du Calvados en région Normandie ;
 Thaon-les-Vosges, commune nouvelle située dans le département des Vosges en région Grand Est.
 Thaon-les-Vosges, ancienne commune française située dans le département des Vosges en région Grand Est.

Lien externe 
 

Patronyme français